

Anno 
 1821 – (MDCCCXXI in numeri romani) è un anno del XIX secolo 
 1821 a.C.

Matematica 
 1821 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1821 Aconcagua – asteroide della fascia principale del sistema solare